Slovo žďár znamená buď vyžďářený les nebo pohanské ohniště, žároviště.
Vyskytuje se jako místní jméno nebo jeho součást.

Obec 
 1. Žďár (okres Blansko), též Žďár u Blanska – obec v okrese Blansko
 2. Žďár (okres Jindřichův Hradec), též Žďár u Nové Včelnice nebo Žďár u Kamenice nad Lipou – obec v okrese Jindřichův Hradec
 3. Žďár (okres Písek), též Žďár u Protivína – obec v okrese Písek
 4. Žďár (okres Rakovník), též Žďár u Rakovníka – obec v okrese Rakovník
 5. Žďár (okres Mladá Boleslav), též Žďár u Mnichova Hradiště – obec v okrese Mladá Boleslav
 6. Žďár nad Metují – obec v okrese Náchod
 7. Žďár nad Sázavou – město ve stejnojmenném okrese
 8. Žďár nad Orlicí – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 9. Dolní Žďár – obec v okrese Jindřichův Hradec
 10. Pluhův Žďár – obec v okrese Jindřichův Hradec
 11. Veselý Žďár – obec v okrese Havlíčkův Brod

Část obce 
 15. Žďár (Brzice) – část obce Brzice v okrese Náchod
 16. Žďár (Chodský Újezd), též Žďár u Tachova – část obce Chodský Újezd v okrese Tachov
 17. Žďár (Doksy), též Žďár v Podbezdězí – část města Doksy v okrese Česká Lípa
 18. Žďár (Kaplice), též Žďár u Kaplice – část města Kaplice v okrese Český Krumlov
 19. Žďár (Levínská Olešnice), též Žďár u Staré Paky – část obce Levínská Olešnice v okrese Semily
 20. Žďár (Nalžovské Hory), též Žďár u Nalžovských Hor – část obce Nalžovské Hory v okrese Klatovy
 21. Žďár (Radíč) – část obce Radíč v okrese Příbram
 22. Žďár (Tanvald) – část města Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou
 23. Žďár (Velké Chvojno), též Žďár u Velkého Chvojna – část obce Velké Chvojno v okrese Ústí nad Labem
 24. Žďár (Veselá) – část obce Veselá v okrese Semily
 25. Žďár (Ždírec), též Žďár u Blovic – část obce Ždírec v okrese Plzeň-jih
 26. Žďár u Kumburku – část obce Syřenov v okrese Semily
 27. Dolní Žďár (Ostrov) – část města Ostrov v okrese Karlovy Vary
 28. Nový Žďár – část města Aš v okrese Sokolov
 Horní Žďár – více míst
 29. dřívější název vesnice Žďárek, části města Chyše v okrese Karlovy Vary

Ostatní 

kopec
 30. Žďár (Brdská vrchovina) – kopec (629 m) u Rokycan, nejvyšší bod Strašické vrchoviny
 31. Žďár (Vlašimská pahorkatina) – kopec (616 m) u Votic, významný bod Miličínské vrchoviny
 32. Žďár (Chudenice) – kopec (584 m) na území Chudenic v okrese Klatovy, s rozhlednou Bolfánek

zaniklé sídlo
 (30.) Žďár (hradiště) – pravěké hradiště na vrchu Žďár v okrese Rokycany
 33. Žďár (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá obec u Doupova ve vojenském újezdu Hradiště

rybník
 34. Žďár (rybník) v k.ú. Smrček okresu Chrudim

chráněné území
 35. Žďár (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Šumperk
 (30.) Žďár (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Rokycany, na vrchu Žďár v Brdské vrchovině

Související články 
 Žďárec (rozcestník)
 Žďárek (rozcestník)
 Žďáry
 Žár
 Žďárná
 Žďárský
 Žďárští ze Žďáru

Externí odkazy